Cet article présente la liste des villes d'Iran.

Ville d'Iran par population

Annexes

Sources

Liens externes 

 Centre de Statistiques
 City Population 
 Population Statistics

Iran

Liste en rapport avec l'Iran